Ngongo ist der Familienname folgender Personen:

 René Ngongo (* 1961), kongolesischer Biologe 
 Kenny Ngongo, sambischer Politiker

Ngongo steht außerdem für:
 Roberto Leal Monteiro (Kampfname), angolanischer Politiker